Магут — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Магут, Джеймс (род. 1990) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Магут, Исаак — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Магут, Томас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Магут, Элиуд — кенийский бегун на длинные дистанции.